

Persone 
 Callicrate di Sparta, militare spartano del V secolo a.C.;
 Callicrate, architetto greco antico del V secolo a.C.;
 Callicrate di Samo, ammiraglio tolemaico del III secolo a.C.

Altro 
 Programma Callicrate, riforma amministrativa della Grecia del 2010.